«Inquisitor» - o «The Inquisitor» - puede referirse a:

Significado 
 en inglés, inquisidor, juez de la Inquisición.

Obras 
 Inquisitor (-), personaje ficticio de Doctor Who.
 Inquisitor (-), juego de tablero de ficticio de Warhammer 40,000 universe.
 Inquisitor (2009), videojuego desarrollado por Cinemax.
 Inquisitor, género.
 Inquisitor (-), software de búsqueda.
 Inquisitor (2007), novela de Patricio Sturlese.